Basin Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Basin Branch (Louisiana), im Lincoln Parish
 Basin Branch (North Carolina), im Graham County
 Basin Branch (Ohio), im Morrow County
 Basin Branch (Tennessee), im Monroe County
 Basin Branch (Virginia), im Dickenson County